Cheval Blanc può riferirsi a:
 Cheval Blanc – montagna delle Prealpi di Digne
 Cheval Blanc – montagna delle Alpi Cozie (Catena Chaberton-Tabor-Galibier)
 Cheval-Blanc – comune francese